Vila Serena ima više značenja:
 Vila Serena (Areco)
 Vila Serena (Verona)
 Vila "Serena" (strip)